Cerrito Pelon bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerrito Pelon (Mora County, New Mexico)	
 Cerrito Pelon (San Miguel County, New Mexico)